Berijpte geurgroefbij
 Gewone geurgroefbij